Марк Ноулс и Ана-Лена Гренефелд је требало да бране титулу, али Гренефелд не учествује ове године. Ноулс игра у пару са Катарином Среботник.

Носиоци 
Сви носиоци су слободни у првом колу.

  Ненад Зимоњић /  Саманта Стосур (осмина финала)
  Леандер Паес /  Кара Блек (побједници)
  Махеш Бупати /  Лизел Хубер (друго коло)
  Оливер Марах /  Нурија Љагостера Вивес (друго коло)
  Марк Ноулс /  Катарина Среботник (осмина финала)
  Данијел Нестор /  Бетани Матек Сандс (осмина финала)
  Макс Мирни /  Алиса Клејбанова (осмина финала)
  Маријуш Фирстенберг /  Зи Јан ''(осмина финала)

<ol start="9">
 Лукаш Длоухи /  Ивета Бенешова ''(полуфинале)
 Марсело Мело /  Рене Стабс ''(полуфинале)
 Весли Муди /  Лиса Рејмонд ''(финале)
 Пол Хенли /  Џан Јунгжан ''(четвртфинале)
 Роберт Линдстет /  Јекатарина Макарова ''(друго коло)
 Марк Лопез /  Анабел Медина Гаригес ''(повукли се)
 Анди Рам /  Јелена Веснина ''(друго коло)
 Марћин Матковски /  Татјана Гарбин ''(друго коло)

Финале

Жреб

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб 

Вимблдон 2010.